Official U.S. PlayStation Magazine (сокращённо OPM) — ежемесячный международный журнал о компьютерных играх, издававшийся с сентября 1997 года компанией Ziff Davis. Тематически специализировался на продуктах, так или иначе связанных с консолями семейства PlayStation, описывал игры для таких приставок как PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation Portable. В своей среде был очень популярным, особенно ценился за прилагаемые диски с демоверсиями игр, выпускаемых при участии Sony Computer Entertainment America. Просуществовал около десяти лет, перестал издаваться с января 2007 года.

OPM в своё время стал первым журналом, в комплекте с которым продавались диски с контентом, посвящённым играм для PlayStation. Начиная с самого первого номера журнал поставлялся с диском, на котором были записаны либо демоверсии, либо рекламное видео. Например 23-й номер, датированный августом 1999 года, включал игровое демо к таким играм как Final Fantasy VIII, 3Xtreme, Tiny Tank, Jade Cocoon: Story of the Tamamayu, Macross VF-2, Centipede, You Don't Know Jack и Ultimate 8-Ball. Начиная с 49-го номера (октябрь 2001) стали прилагаться демодиски для PlayStation 2 — 50-й, 52-й и 54-й номера стали последними выпусками с дисками для первой PlayStation. Один раз в комплекте была игра для PlayStation Portable, Killzone: Liberation, но не по подписке, а только в розничной торговле. Планов о выпуске демодисков для PlayStation 3 до расформирования журнала анонсировано не было, скорее всего из-за высокой стоимости дисков Blu-ray.

Official U.S. PlayStation Magazine дублировался на разных языках и кроме США выходил во многих других странах, в частности, в Финляндии, Великобритании, Ирландии, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Португалии, России и Австралии. Бельгийская версия журнала также продавалась в Нидерландах.

Примечания

Ссылки 
 OPM на сайте 1UP.com
 radiOPM — официальный подкаст

Блоги авторского состава 
 Editor in Chief, Tom Byron
 Managing Editor, Dana Jongewaard
 Senior Editor, Joe Rybicki
 Previews Editor, Thierry «Scooter» Nguyen
 News Editor, Giancarlo Varanini

Журналы США
Печатные издания, возникшие в 1997 году
Журналы на английском языке
Закрывшиеся журналы
Журналы о компьютерных играх